Sultan er det arabiske ord for konge, se Sultan.

Sultan kan også have følgende betydninger:

Skibe

Royal Navy 
Royal Navy har haft fire skibe med navnet Sultan.
 HMS Sultan (skonnert) − købt 1768 og solgt 1773.
 HMS Sultan (linjeskib 1777) − søsat 1775 som en 74-kanoners "third-rate". Blev fængselsskib i 1797. Omdøbt til Suffolk i 1805 og ophugget 1816.
 HMS Sultan (linjeskib 1807) − søsat 1807 som en 74-kanoners "third-rate". Fra 1860 logiskib og flydende mål. Ophugget 1864.
 HMS Sultan (panserskib 1871) − søsat 1870 som panserskib med centralbatteri. Stationært skoleskib og depotskib fra 1906. Hed Fisgard IV i perioden 1906-1932. Solgt til ophugning 1946.

Civile skibe 
Italien
 Sultan (passagerskib) − 369 BRT. Bygget 1966, og registreret i Italien med IMO-nummer 7223651.
Nordkorea
 Sultan 1 − fragtskib, 497 BRT., bygget i 2008 og registreret i Nordkorea med IMO-nummer 9361081.

Andet 
 Sultan (hønserace) - en hønserace

Noter